Die League of Ireland 1934/35 war die 14. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Der Dolphin FC gewann zum ersten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1935
Fußballsaison 1934/35